Бойги () — род змей из семейства ужеобразных (Colubridae). В длину могут достигать 2,8 м. Голова с укороченной мордой резко ограничена от шеи, туловище заметно уплощено с боков. Заднебороздчатые ядовитые змеи: ядопроводящие зубы неподвижно причленяются к задней части верхней челюсти. Для человека укус не опасен.

Обитают преимущественно на деревьях и кустарниках, где ведут ночной образ жизни.

Известно более 30 видов, населяющих Южную и Переднюю Азию, тропическую Африку и Австралию. На территории бывшего СССР, на юге Средней Азии, встречается один вид рода — индийская бойга (длина до 1 м).

Виды 
Род содержит 38 вида:

Примечания

Литература 
 
  DjVu, 18Mb